Ва́ди () или уэд (вад, ) — арабское название сухих русел рек и эрозионных речных долин вре́менных или периодических водных потоков, заполняемых, главным образом только после сильных ливней, в пустынях Аравийского полуострова и Северной Африки.

Вади достигают многих сотен километров длины и заканчиваются обычно в бессточных впадинах, а их дно покрыто пролювием. Часто имеют крутые склоны.

Возможно, это реликтовые долины рек, существовавших в условиях более влажного климата.

На Аравийском полуострове, в Сирии и Северной Африке это слово часто присутствует в географических названиях. Также встречается и на Иберийском полуострове, например в названии города Гвадалахара (араб. Вади аль-Хаджара) или реки Гвадалквивир (араб. Вади аль-Кабир).

См. также 
 Крик (пересыхающая река)
 Узбой

Примечания

Литература 

 
 

Гидрография
Русловедение
Флювиальные формы рельефа
Вади